Salamanca har flere betydninger:

Byer 
 Salamanca − en by i Spanien
 Salamanca, Mexico − en by i Mexico
 Salamanca, Chile − en by i Chile

Personer 
 J. R. Salamanca - forfatter fra U.S.A.

Forskelligt 
 Salamanca (provins) − en provins i det vestlige Spanien.